Serie A i fotboll 1934/1935 vanns av Juventus FC.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1934 i Italien
1935 i Italien
Fotbollssäsongen 1934/1935
1934/1935